Розалевка — название населенных пунктов на Украине:

 Розалевка — село в Подольском районе Одесской области.
 Розалевка — село в Раздельнянском районе Одесской области.